Исаак Яковлевич Браславский () — советский и российский учёный-электротехник, специалист в области автоматизированного электропривода. Доктор технических наук (1986), профессор (1989).

Биография 
Родился 12 мая 1936 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области УССР. Отец, Яков Исаакович Браславский (1902—1987), работал на Криворожском руднике, мать, Софья Семёновна Свечкова (1912—2000) — домохозяйка.

Летом 1941 года эвакуирован с родителями и бабушкой в город Нижний Тагил. 

В 1953 году окончил среднюю школу в Нижнем Тагиле и поступил в Уральский политехнический институт в Свердловске. После окончания с отличием вуза в течение трёх лет работал старшим инженером лаборатории автоматики Нижнетагильского металлургического комбината.

В 1961 году поступил в аспирантуру на кафедру «Электропривод и автоматизация промышленных установок» Уральского политехнического института, где работал ассистентом, доцентом. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1986 году — докторскую диссертацию. В 1987 году возглавил кафедру и руководил ей до 2014 года. В 2011 году избран почётным профессором Уральского федерального университета.

Умер 23 января 2022 года Екатеринбурге.

Двоюродный брат Романа Баевского — учёного в области космической медицины.

Научная деятельность 
Специалист в области автоматизированного электропривода. Подготовил более 20 кандидатов и докторов технических наук.

Научные труды 
 Браславский И. Я. Разработка и исследование силового следящего асинхронного электропривода с цифровым программным управлением: Автореферат дис. на соискание учен. степени кандидата техн. наук / Уральский политехн. ин-т им. С. М. Кирова. — Свердловск: [б. и.], 1965. — 15 с.
 Шубенко В. А., Браславский И. Я. Тиристорный асинхронный электропривод с фазовым управлением. — : Энергия, 1972. — 200 с.
 Браславский И. Я. Асинхронный полупроводниковый электропривод с параметрическим управлением. — : Энергоатомиздат, 1988. — 244 с.

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Уральского технического университета
Преподаватели Уральского федерального университета